Singan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi'an, provinshuvudstad, Shaanxi,

Turkiet 

 Singan (slätt i Turkiet), Batman, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar